Осиек:

 Осиек — город в восточной части Хорватии.
 Осиек — гражданский аэропорт в Хорватии.
 «Осиек» — хорватский футбольный клуб из города Осиек.
 Осиек, Хольгер (род. 1948) — немецкий футболист ,тренер.